Со́лзан — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области. Входит в Байкальское муниципальное образование.

География 
Расположен на южном берегу Байкала в 6 км к востоку от города Байкальска на федеральной автомагистрали  «Байкал» и Транссибирской магистрали. В посёлке находятся станция Байкальск и платформа Промплощадка Восточно-Сибирской железной дороги.

Происхождение названия 
Солзан () переводится с бурятского как лысый. Объясняется это тем, что одноимённая река берёт начало с безлесных гольцов Хамар-Дабана.

Население

Примечания 

Населённые пункты Слюдянского района
Населённые пункты на Байкале